The Hurting () — дебютный студийный альбом британской группы новой волны Tears for Fears, выпущенный 7 марта 1983 года на лейбле Mercury Records. Альбом занял № 1 в UK Albums Chart на второй неделе выпуска и был сертифицирован BPI как Золотой в течение трёх недель после выпуска. Он получил платиновый статус в январе 1985 года. Альбом также вошёл в Топ-40 в нескольких других странах, включая Канаду, Германию и Австралию.

The Hurting — это концептуальный альбом, посвящённый темам насилия над детьми, психологическим травмам и депрессии. Несмотря на свою болезненную тематику, альбом имел огромный коммерческий успех и содержит первые три хитовых сингла Tears for Fears — «Mad World», «Change» и «Pale Shelter» — все они вошли в пятёрку лучших в Великобритании и в Топ-40 на международном уровне. Альбом также содержит новую версию первого сингла группы «», который первоначально был выпущен в 1981 году, в то время как альбомная версия «Pale Shelter» также является новой записью.

Альбом был ремастирован и переиздан в 1999 году и включал четыре ремикса в качестве бонус-треков и обширный буклет с примечаниями о создании альбома. Переиздание, посвящённое 30-летию, было выпущено 21 октября 2013 года как на двух компакт-дисках, так и в подарочных коробочных изданиях на четырёх дисках.

Об альбоме 
Песни были написаны Роландом Орзабалом, вдохновлённым его собственными детскими травмами и «первобытными теориями» Артура Янова. Большинство песен были в значительной степени вдохновлены произведениями Янова. «Ideas as Opiates» была названа в честь главы из его книги 1980 года «Узники Боли» (Prisoners of Pain), которая также оказала непосредственное влияние на песню «The Prisoner». Музыкальное влияние оказали Гари Ньюман, Talking Heads и Питер Гэбриел. Поработав с разными продюсерами над своими первыми двумя синглами, дуэт нанял  для продюсирования альбома. Орзабал и Курт Смит работали в тесном и демократичном сотрудничестве с продюсерами Хьюзом и , используя только идеи, согласованные всеми четырьмя из них. До выхода альбома «Mad World», первоначально задумывавшийся как би-сайд сингла, был выпущен и стал хитом. Первые два сингла «Suffer the Children» и «Pale Shelter» были перезаписаны для альбома.

Список композиций 

Примечания
 В ремастированной версии альбома 1999 года Курт Смит ошибочно указан в качестве соавтора, а  — в качестве продюсера «Pale Shelter» (Long Version). Как подтверждено на оригинальных релизах, Смит не написал ни одной песни для The Hurting, и эта версия «Pale Shelter» на самом деле является расширенной версией песни 1983 года, выпущенной на 12-дюймовой пластинке, которая была спродюсирована Крисом Хьюзом и Россом Каллумом. Хоулетт спродюсировал оригинальную версию 1982 года.
 «The Way You Are» изначально не вошла в альбом, хотя версия 12-дюймовой пастинки была включена в ремастированную версию The Hurting в 1999 году.

Участники записи 
Tears for Fears:
 Роланд Орзабал — вокал (песни 1, 4—7, 10), бэк-вокал, гитара, клавишные, программирование ритма
 Курт Смит — вокал (песни 1—3, 8—9), бэк-вокал, бас-гитара, клавишные
  — ударные, программирование ритма
 Иэн Стэнли — программирование клавишных, компьютерное программирование

Приглашённые музыканты:
  — программирование ритма, настройка перкуссии, дирижирование
  — перкуссия
 Мел Коллинз — саксофон
  — гитара
 Каролин Орзабал — детский вокал в композиции «Suffer the Children»

Чарты и сертификации 

Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания 

Дебютные альбомы 1983 года
Альбомы Tears for Fears
Альбомы Mercury Records
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы новой волны
Альбомы готик-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний